De Zweedse voetbalclub IFK Norrköping speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt IFK Norrköping

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

IFK Norrköping
Norrköping